Leon Vernon Williams (n. 1986), cestista statunitense
 Leon Williams (n. 1991), cestista olandese